El nombre Washington Beltrán puede referirse a:

 Washington Beltrán Barbat (1885 - 1920) político, abogado y periodista uruguayo padre de Washington y Enrique Beltrán Mullin.
 Washington Beltrán Mullin (1914 - 2003) político, abogado y periodista uruguayo hijo de Washington Beltrán Barbat.
 Washington Beltrán Storace (nacido en 1947), abogado y periodista uruguayo hijo de Washington Beltrán Mullin.